Beluga kan syfta på:

 Beluga – annat namn på en tre till sex meter lång tandval, se vitval
 Beluga – annat namn på en anadrom fisk som ingår i släktet Huso, se hus (fisk)
 Belugalinser – en sort av arten Lins (växt)
 Beluga, Alaska – by i Alaska
 Airbus Beluga – ett fraktflygplan tillverkat av Airbus